Bíró, Biró oder Biro ist der Familienname folgender Personen:

 Ágnes Bíró (1917–2008), ungarische Schwimmerin
 Anton Biró († 1882), österreichischer Unternehmensgründer
 Anton Biro (Eishockeyspieler) (* 1939), rumänischer Eishockeyspieler
 Atila Biro (auch Attila Biro; 1931–1987), ungarisch-französischer Maler
 Blanka Bíró (* 1994), ungarische Handballspielerin
 Borbala Biro (* 1957), ungarische Biologin und Agrarwissenschaftlerin
 Boris Biro (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Endre Bíró (1919–1988), ungarischer Biochemiker
 Gergő Bíró (* 1994), rumänischer Eishockeyspieler
 Gyula Bíró (1890–1961), ungarischer Fußballspieler
 Ibrahim Biro (* 1965), syrisch-kurdischer Politiker 
 Imre Bíró (* 1959), ungarischer Handballspieler
 József Bíró (1921–2001), ungarischer Politiker (MDP, MSZMP)
 Kouassi Frédéric François Biro (* 1984), ivorischer Fußballschiedsrichter
 Lajos Biró (1880–1948), britischer Drehbuchautor

 Mátyás Bíró (* 1994), rumänischer Eishockeyspieler
 Mátyás Biró, eigentlicher Name von Matthias Devai (um 1500–1545), ungarischer Reformator 
 Mihály Biró (1886–1948), ungarischer Plakatkünstler und Werbegraphiker
 Mihály Bíró (Fußballspieler) (* 1914; † unbekannt), ungarischer Fußballspieler 
 Ottó Bíró (* 1988), rumänischer Eishockeyspieler
 Rodrigo Biro (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Sándor Bíró (Sandor Bier; 1911–1988), ungarischer Fußballspieler
 Stephen Biro, US-amerikanischer Filmproduzent und -regisseur

Siehe auch:
 Birro